366-я стрелковая дивизия — воинская часть вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны, насчитывала два формирования:

 366-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941 году, весной 1942 года преобразована в 19-ю гвардейскую стрелковую дивизию;
 366-я стрелковая Краснознамённая дивизия — сформирована в 1944 году на Дальнем Востоке, принимала участие только в советско-японской войне;